Pieniężno – stacja kolejowa w Pieniężnie, w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce. Znajdują się tu 3 perony.

W roku 2017 stacja obsługiwała 20–49 pasażerów na dobę.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie braniewskim
Obiekty budowlane w Pieniężnie